Beňov bezeichnet:
eine Gemeinde in Tschechien, siehe Beňov
einen Ortsteil in Bytča in der Slowakei
eine Ortschaft bei Prochot in der Slowakei